Monte Gordo (Portugalia)
 Monte Gordo (Republika Zielonego Przylądka)
dzielnica miasta Camaçari